Zeeb ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Zeeb-Lanz (* 1960), deutsche Archäologin
 Enok Zeeb (1882–1925), grönländischer Landesrat
 Ferdinand Zeeb (1894–1954), deutscher Politiker (KPD) 
 Garai Zeeb (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Hajo Zeeb (* 1963), deutscher Epidemiologe
 Maria Zeeb (1859–1927), deutsche Hebamme
 Peter Zeeb (1874–1915), grönländischer Katechet und Landesrat
 Rolf Zeeb (1938–2014), deutscher Unternehmer und Politiker
 Rudolf Zeeb (* 1959), deutscher politischer Beamter

Siehe auch:
 Seeb